Primera División 1970 (Chili)
 Primera División 1970 (Argentinië)
 Primera División 1970 (Mexico)
 Primera División 1970 (Uruguay)
 Primera División 1970 (Paraguay)
 Primera División 1970/71 - Spanje